Le sigle UWW peut faire référence à :
 Université du Wisconsin à Waukesha ;
 Université du Wisconsin à Whitewater ;
 , l'association gérant la lutte au niveau mondial.

Homonymie d'acronyme